Schlüsselbild steht für:

 das kennzeichnende Bild (engl. key frame) für Animationen, siehe Schlüsselbildanimation
 das als Anker für den wahlfreien Zugriff dienende Bild einer untereinander abhängig kodierten Bildergruppe, siehe Intra-Frame
 ein Bild mit kulturellem Symbolcharakter, siehe Schlüsselbild (Soziologie)
 ein visuelles Grundmotiv, das die Positionierung einer Marke oder eines Unternehmens darstellt, siehe Key Visual